Asakura (麻倉 "magazyn konopi") – japońskie nazwisko i toponim. Nazwisko Asakura noszą następujące osoby:

Postacie rzeczywiste 
 członkowie rodu Asakura, znanego klanu japońskiego z okresu Sengoku
 Yoshikage Asakura (1533-1573), daimyō, jeden z głównych dowódców w bitwie nad rzeką Ane (Anegawa no Tatakai)
 Kagetake Asakura (1536-1575), daimyō
 Daisuke Asakura, wykonawca japońskiego popu
 George Asakura, mangaka
 Maru Asakura, mangaka
 Noriyuki Asakura, kompozytor

Postacie fikcyjne 
 Kasumi Asakura, bohater Rose Hip Rose.
 Kazumi Asakura, bohaterka Mahō Sensei Negima!.
 Minami Asakura i Toshio Asakura z mangi Touch
 Ryōko, bohaterka Melancholii Haruhi Suzumiyi.
 Takeshi Asakura (Kamen Rider Ouja)z serialu telewizyjnego tokusatsu Kamen Rider Ryuki.
 Yoh Asakura, z cyklu Shaman King oraz jego rodzina:
 Hao Asakura (brat)
 Keiko Asakura (matka)
 Kino Asakura (babcia)
 Mikihisa Asakura (ojciec)
 Yohmei Asakura (dziadek)
 Hana Asakura (syn)
 Yohken Asakura(przodek)
 Asano-ha Asakura (pierwsza matka Hao)
 Akio Asakura, główny bohater Wangan Midnight.
 Junichi Asakura, z cyklu D.C.: Da Capooraz jego rodzina
 Nemu Asakura (adoptowana siostra, potem żona)
 Otome Asakura (wnuczka)
 Yume Asakura (wnuczka)

Miejsca 
 Asakura, wieś w prefekturze Ehime, Japonia
 Asakura, miasto w prefekturze Fukuoka, Japonia
 Powiat Asakura, japoński powiat (gun) w prefekturze Fukuoka

Japońskie nazwiska